Ahmad ibn Arabxah, historiador àrab sirià de Damasc (1389-1450)
 Abnd al-Wahhab ibn Arabxah, erudit àrab